Jurug (Mojosongo)
 Jurug (Sooko)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing